Loe est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Erlend Loe (1969-), écrivain, scénariste et traducteur norvégien ;
 Kameron Loe (1981-), joueur de baseball américain ;
 Olivia Loe (1992-), rameuse néo-zélandaise ;
 Richard Loe (1960-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Robert Loe (1988-), joueur britannico-néo-zélandais de basket-ball ;

Prénom 
 Loe de Jong (surnom de Louis de Jong, 1914-2005), historien et journaliste néerlandais.

Patronyme germanique